Bells Run ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bells Run (Kentucky), im Ohio County
 Bells Run (Virginia), im Stafford County